Derek Karl Edwardson (né le  à Morton Grove, Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle avec les Boardwalk Bullies d'Atlantic City dans l'ECHL en 2004-2005. Il joue ensuite pour divers clubs dans cette ligue en plus d'être appelé à jouer à quelques reprises dans la Ligue américaine de hockey.

En 2007-2008, il signe avec le Heilbronner Falken dans le second échelon du hockey allemand. Il y joue deux saisons avant de passer au HC Fassa dans la Série A en Italie.

Carrière internationale 
Il représente l'Italie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Wings de Danville ||NAHL ||53 ||19 ||24 ||43 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Wings de Danville ||NAHL ||15 ||5 ||14 ||19 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||37 ||6 ||20 ||26 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||36 ||6 ||16 ||22 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||21 ||9 ||15 ||24 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Redhawks de Miami ||NCAA ||41 ||17 ||31 ||48 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Boardwalk Bullies d'Atlantic City ||ECHL ||69 ||23 ||41 ||64 ||28 ||3 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2004-2005 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||53 ||16 ||29 ||45 ||40 ||13 ||3 ||9 ||12 ||12
|-
|2005-2006 ||Pirates de Portland ||LAH ||19 ||4 ||4 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||69 ||27 ||41 ||68 ||49 ||10 ||2 ||7 ||9 ||8
|-
|2006-2007 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Heilbronner Falken ||2. Bundesliga ||52 ||22 ||27 ||49 ||40 ||9 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
|2008-2009 ||Heilbronner Falken ||2. Bundesliga ||47 ||9 ||24 ||33 ||55 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2009-2010 ||HC Fassa ||Série A ||40 ||17 ||29 ||46 ||34 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2010-2011 ||HC Fassa ||Série A ||40 ||21 ||20 ||41 ||34 ||5 ||1 ||3 ||4 ||2
|- 
|2011-2012 ||HC Bolzano ||Série A ||35 ||11 ||18 ||29 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2011-2012 ||HC Bolzano ||Coppa Italiana || || || || || ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2012-2013 ||SG Cortina ||Série A || 35|| 15|| 23|| 38|| 18|| 12|| 2|| 7|| 9|| 8

Trophées et honneurs personnels 
2004 : nommé joueur de l'année de la Central Collegiate Hockey Association.

Notes et références 

Naissance en août 1981
Naissance dans le comté de Cook (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Boardwalk Bullies d'Atlantic City
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du HC Bolzano
Joueur de la SG Cortina
Joueur du HC Fassa
Joueur des Heilbronner Falken
Attaquant de hockey sur glace